

Letteratura
Il virginiano (The Virginian) – romanzo del 1902 di Owen Wister

Cinema e televisione
The Virginian – film del 1914 diretto da Cecil B. De Mille
Senza quartiere (The Virginian) – film del 1923 diretto da Tom Forman
L'uomo della Virginia (The Virginian) – film del 1929 diretto da Victor Fleming
Il virginiano (The Virginian) – film del 1946 diretto da Stuart Gilmore
Il virginiano (The Virginian) – serie tv statunitense dal 1962 al 1971 prodotto della NBC
The Virginian – film tv del 2000 diretto da Bill Pullman
The Virginian – film del 2013 diretto da Thomas Makowski